Coupe de Luxembourg steht für:

 Luxemburger Basketballpokal
 Luxemburger Fußballpokal